Bouez steht für:

 die bretonische Bezeichnung des Ortes Bouaye in Frankreich, Arrondissement Nantes
 der Name eines alten bretonischen Adelsgeschlechts mit Stammsitz in Bouaye

Siehe auch:
 Bouet